Shuja ou Shujaa sont des patronymes et prénoms pouvant désigner:

Noblesse
Shah Shuja (1785-1842), cinquième padishah d'Afghanistan
Shâh Shujâ (1616-1661), gouverneur moghol du bengale
 (1881-1936), mehtar de l'État princier du Chitral

Patronyme
 (1893-1969), poète ourdou et perse
Kashif Shuja (né en 1979), joueur néo-zélandais de squash
Shaker al-Shujaa (né en 1972), joueur saoudien de football
 (né en 1978), joueur américian de cricket

Prénom
Ahmed Shuja Pasha (né en 1952), militaire pakistanais
 (né en 1953/54), poète saraiki

Shuja Khanzada (1943-2015), homme politique pakistanais

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom